Reiseführer steht für:

 eine geschulte Begleitperson für Ortsfremde (auch Gästeführer, Touristenführer, spezieller Stadtführer), siehe Fremdenführer
 eine Person, die eine Reisegruppe begleitet und organisatorisch betreut, siehe Reiseleiter
 eine Publikation mit Informationen zu verschiedenen Themen, Orten oder Einrichtungen, siehe Führer (Nachschlagewerk)
 speziell einen Tonträger, der relevante Informationen in gesprochener Form zusammenfasst, siehe Audioguide

Siehe auch: